

Astronomia 
 Deucalione – asteroide della fascia di Kuiper

Mitologia 
 Deucalione – personaggio della mitologia greca, figlio di Minosse
 Deucalione – personaggio della mitologia greca, figlio di Prometeo e sposo di Pirra
 Deucalione – personaggio dellIliade di Omero, citato nel XX libro del poema